Hay se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Perry Hay
 Alistair Hay
 Jennifer M. Hay
 Oliver Perry Hay